Oğuzlar () ist der Name verschiedener Orte in der Türkei:

 Oğuzlar (Çorum), eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Çorum

 Oğuzlar (Babadağ), ein Dorf im Landkreis Babadağ der Provinz Denizli
 Oğuzlar (Bismil), ein Dorf im Landkreis Bismil der Provinz Diyarbakır
 Oğuzlar (Nizip), ein Dorf im Landkreis Nizip der Provinz Gaziantep
 Oğuzlar (Ödemiş), ein Dorf im Landkreis Ödemiş der Provinz İzmir
 Oğuzlar (Ortaköy), ein Dorf im Landkreis Ortaköy der Provinz Aksaray
 Oğuzlar (Pınarbaşı), ein Dorf im Landkreis Pınarbaşı der Provinz Kayseri
 Oğuzlar (Polatlı), ein Dorf im Landkreis Polatlı der Provinz Ankara